Пасе́говское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кирово-Чепецком районе Кировской области.

Административный центр — село Пасегово.

География 
Пасеговское сельское поселение находится к юго-западу от Кирово-Чепецка. Территория поселения — 182,25 км². Рельеф местности — холмистый, почвы — дерново-подзолистые, по механическому составу — супесчаные. Травянистая растительность на сенокосных и пастбищных угодьях — дикорастущие травы. Лесная растительность представлена елово-пихтовыми и лиственными (берёзовыми) лесами. Климат — умеренно-тёплый. вегетационный период 157—160 дней, средняя продолжительность безморозного периода 115—120 дней. Расчётная температура -34°С градуса зимой, 18°С летом. Среднегодовое количество осадков 525 мм, максимальная глубина промерзания грунта 235 мм. Господствующее направление ветров — юго-западное.

История 
Пасеговское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения 
Включает 36 населённых пунктов (население, 2010):

Примечания

Ссылки 
 Администрация Пасеговского сельского поселения Кирово-Чепецкого района 
 Всероссийская перепись населения 2010 г. в Кировской области. Кирово-Чепецкий муниципальный район. Пасеговское сельское поселение

Муниципальные образования Кирово-Чепецкого района
Сельские поселения Кировской области